The Best of The Doors – album dei The Doors, pubblicato nel 1973
 The Best of The Doors – album dei The Doors, pubblicato nel 1985
 The Best of The Doors – album dei The Doors, pubblicato nel 2000